Ganghwa (Hangŭl: 강화; Hanja: 江華郡) è una contea di Incheon. Ha una superficie di 411,2 km² e una popolazione di 65.700 abitanti al 2003.

Clima

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Ganghwa
Ganghwa